Podborowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Podborowo, un village du powiat de Rawicz ;
 Podborowo, une localité du powiat de Szamotuły.